Grabowiec heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Grabowiec (Bielsk Podlaski), Dorf im Powiat Bielski der Woiwodschaft Podlachien; siehe Bielsk Podlaski (Landgemeinde)
 Grabowiec (Bobowo) (dt. Grabowitz, 1939–1942 Buchenwalde, 1942–1945 Grabwitz), Dorf im Powiat Starogardzki der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Bobowo
 Grabowiec (Bobrowo) (dt. Grabowiec, 1940–1945 Buchenhagen), Dorf im Powiat Brodnicki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Bobrowo
 Grabowiec (Lelkowo) (dt. Schönwalde), Dorf im Powiat Braniewski der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Lelkowo
 Grabowiec (Powiat Zamojski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zamojski der Woiwodschaft Lublin
 Grabowiec (Recz) (dt. Buchholz), Dorf im Powiat Choszczeński der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Recz
 Grabowiec (Smętowo Graniczne), Dorf im Powiat Starogardzki der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Smętowo Graniczne
 Grabowiec (Szamotuły), Dorf im Powiat Szamotulski der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Szamotuły
 Grabowiec (Szemud) (dt. Grabowitz), Dorf im Powiat Wejherowski der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Szemud
 Grabowiec (Tuliszków), Dorf im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen; siehe Gmina Tuliszków
 Grabowiec (Świdnica) (dt. Schöneich), Dorf im Powiat Zielonogórski der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Świdnica (Zielona Góra)

 Grabowiec (dt. Kräberberg) (784 m) ist ein Berg im polnischen Teil des Riesengebirges, nordwestlich von Karpacz (Krummhübel).